11. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 11–12 stycznia 1986 roku na lodowisku w Geithus, w Norwegii. Zawodniczki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m i 5000 m. Do biegu na 5000 m awansowała tylko najlepsza 16 po trzech dystansach. Po raz trzeci wygrała Andrea Ehrig-Mitscherlich bijąc również rekord świata na 5000 m.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 27 łyżwiarek z 11 krajów. Wszystkie zostały sklasyfikowane.

Wyniki 
 NC – nie zakwalifikowała się, f – wywróciła się, WR – rekord świata

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1986 w sportach zimowych
1986 w Norwegii
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii